Coconut Records ist ein Indie-Pop-Soloprojekt vom ehemaligen Schlagzeuger der Band Phantom Planet, Jason Schwartzman.

Werdegang 
Er begann das Solo-Projekt in 2006 mit dem ein Jahr darauf folgenden Debütalbum Nighttiming, welches über Schwartzmans eigenes Label Young Baby Records 2007 veröffentlicht wurde. Auf seinem ersten Album arbeiteten auch andere Bands mit und sind auch auf diesem zu hören, wie Incubus, oder auch die Schauspielerinnen Zooey Deschanel und Kirsten Dunst. Sein Titel West Coast wurde in verschiedenen Serien benutzt, wie O.C., California und erlangte dadurch Bekanntheit. 2013 wurde der Track im TV für eine ORF-Eigenwerbungskampagne verwendet.

Das zweite Album erschien im Jahre 2009. Des Weiteren schuf Schwartzmann unter dem Titel seines Soloprojekts den Titelsong zur HBO-Serie Bored to Death.

Diskografie 

 2007: Nighttiming
 2009: Davy

Weblinks 
 Young Baby Records Offizielle Seite (englisch)
 
 Coconut Records auf Myspace (englisch)

Einzelnachweise 

Indie-Band
US-amerikanische Band